Хроматиновий міст, анафазний міст утворюється, коли теломери сестринських хроматид зливаються разом і не можуть повністю відокремитися у відповідні дочірні клітини. Оскільки ця подія найбільш поширена під час анафази, термін анафазний міст часто використовується як синонім. Після утворення окремих дочірніх клітин міст ДНК, що з'єднує гомологічні хромосоми, залишається фіксованим. Коли дочірні клітини виходять з мітозу та знову входять в інтерфазу, хроматиновий міст стає відомим як міжфазний міст. Ці явища зазвичай візуалізуються за допомогою лабораторних методів фарбування та флуоресцентної мікроскопії.

Умови виникнення 
Успадкування генетичної інформації від одного клітинного покоління до наступного значною мірою залежить від подвоєння дезоксирибонуклеїнової кислоти (ДНК), а також утворення двох ідентичних дочірніх клітин. Цей складний клітинний процес, відомий як мітоз, залежить від безлічі клітинних контрольних точок, сигналів, взаємодій. Рак, який характеризується неконтрольованими механізмами росту клітин і високою схильністю до проліферації та метастазування, дуже схильний до мітотичних помилок. У результаті виникають декілька форм хромосомних аберацій, включаючи, але не обмежуючись ними, двоядерні клітини, мультиполярні веретена поділу та мікроядра. Хроматинові містки можуть служити маркером активности раку.

Процес формування

Хроматинові містки можуть утворюватися за допомогою будь-якої кількости процесів, у яких хромосоми залишаються топологічно переплутаними під час мітозу. Одним із способів, у який це може статися, є нездатність розділити спільні молекули, утворені під час відновлення ДНК, опосередкованого гомологічною рекомбінацією, процесу, який гарантує, що репліковані хромосоми залишаються неушкодженими до того, як хромосоми будуть розділені під час поділу клітини. Зокрема, генетичні дослідження показали, що втрата ферментів BLM (синдромна геліказа Блума) або FANCM призводить до різкого збільшення кількости хроматинових містків. Це відбувається тому, що втрата цих генів спричиняє збільшення злиття хромосом або наскрізним способом, або через топологічне захоплення (наприклад, катенація або нерозкриті перехресні зв’язки ДНК), також пов’язані з утворенням хроматинового містка.

Методи флуоресценції 

Хроматинові містки можна побачити за допомогою лабораторної методики, відомої як флуоресцентна мікроскопія. Флуоресценція — це процес, який передбачає збудження флуорофора (молекули зі здатністю випромінювати флуоресцентне світло у видимому спектрі) за допомогою ультрафіолетового світла. Після того, як флуорофор стає хімічно збудженим під дією ультрафіолетового світла, він випромінює видиме світло на певній довжині хвилі, утворюючи різні кольори. Флуорофори можуть бути додані як молекулярні мітки до різних частин клітини. DAPI — це флуорофор, який специфічно зв'язується з ДНК і флуоресціює синім кольором. Крім того, імунофлюоресценцію можна використовувати як лабораторний метод для позначення клітин специфічними флуорофорами за допомогою антитіла, імунні білки, створені В-лімфоцитами. Антитіла використовуються імунною системою для ідентифікації та зв'язування чужорідних речовин. Тубулін є мономером мікротрубочок, які складають клітинний цитоскелет. Антитіло проти тубуліну специфічно зв'язується з цими мономерними субодиницями тубуліну. Флуорофор можна хімічно приєднати до антитіла проти тубуліну, яке потім флуоресціює зеленим кольором. Численні антитіла можуть зв'язуватися з мікротрубочками, щоб підсилити флуоресцентний сигнал. Флуоресцентна мікроскопія дозволяє спостерігати різні компоненти клітини на темному фоні для високої інтенсивности та специфічности.

Застосування
Хроматинові містки найліпше видно під час спостереження за хромосомами, пофарбованими DAPI. Містки ДНК схожі на синє, «струноподібне» з’єднання між двома розділеними дочірніми клітинами. Цей ефект створюється, коли липкі кінці хромосом залишаються з’єднаними один з одним навіть після мітозу. Хроматиновий місток також можна спостерігати за допомогою непрямої імунофлуоресценції, під час якої антитубулін випромінює зелене забарвлення, коли зв’язується з мікротрубочками в присутності УФ-світла. Оскільки мікротрубочки зберігають положення хромосом під час мітозу, вони здаються щільно затиснутими між двома дочірніми клітинами, що діляться. За допомогою флуоресцентної мікроскопії може бути важко визначити місцезнаходження хроматинових містків, оскільки це явище не є надто виразним і, як правило, виглядає слабким на темному тлі.

Останнім часом хроматинові містки вважають діагностичним маркером раку, їх пов’язують із пухлиноутворенням у людей. Ця передумова базується на тому факті, що коли мітотична клітина ділиться, а дочірні клітини розходяться одна від одної, стрес на мосту ДНК призводить до розривів хромосом у випадкових точках. Порушення в хромосомі можуть призвести до мутацій однієї хромосоми, включаючи делецію, дуплікацію та інверсію, серед інших. Ця нестабільність, яка визначається як часті зміни структури та кількости хромосом, може бути основою розвитку раку. Хоча частота хроматинових містків може бути більшою в пухлинних клітинах порівняно з нормальними клітинами, використання цього явища як діагностичного засобу може бути непрактичним. Процес фарбування та монтування зразків клітин за допомогою непрямої імунофлуоресценції займає багато часу. Незважаючи на те, що фарбування DAPI відбувається швидко, жодна лабораторна техніка не може гарантувати наявність містків під флуоресцентним мікроскопом. Рідкість хроматинових містків, навіть у ракових клітинах, робить це явище важко прийнятним діагностичним маркером раку.

Примітки 

 

Хромосоми
Клітинна біологія